

Patronyme 

 Alberto Ascoli (1877-1957), pathologiste italien
 Bernard d'Ascoli (né en 1958), pianiste français
 Cecco d'Ascoli (1269-1327), poète italien
 Emidius d'Ascoli (279-309), évêque et patron d'Ascoli Piceno dans les Marches
 Georges Ascoli (1882-1944), professeur d'université spécialiste de littérature française
 Giulio Ascoli (1843-1896), mathématicien italien
 Théorème d'Ascoli en mathématiques
  (1870-1916)
 Graziadio Isaia Ascoli (1829-1907, linguiste et patriote italien
  (1887-1957), autre mathématicien italien

Toponymes 

 Ascoli Piceno
 Ascoli Calcio 1898, l'équipe de football de celle-ci
 Province d'Ascoli Piceno
 Ascoli Satriano

Toponymie italienne